Венизе́лос () — греческая фамилия.

Известные носители 
 Венизелос, Евангелос (род. 1957) — греческий государственный и политический деятель, юрист
 Венизелос, Ригула (Филофея Афинская; 1522—1589) — преподобномученица, святая Элладской православной церкви.
 Венизелос, Софоклис (1894—1964) — греческий политический деятель, 5-кратный премьер-министр Греции (1944, 1950, 1950, 1950, 1950), 2-й сын Элефтериоса Венизелоса.
 Венизелос, Элефтериос (1864—1936) — греческий политический деятель, 8-кратный премьер-министр Греции (1910—1915, 1915, 1916—1917, 1917—1920, 1924, 1928—1932, 1932 и 1933).